Lignières (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Lignières (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Lignières (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Lignières (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia